Doruchów (plaats), plaats in Polen
 Doruchów (gemeente), gemeente in Polen